Sezon 2011 w Scandinavian Touring Car Championship – pierwsza edycja cyklu wyścigowego STCC. Seria powstała po połączeniu Scandinavian Touring Car Championship i Danish Touring Car Championship.

Zespoły i kierowcy 
 Źródło: TouringCarTimes

Wyniki i rundy

Klasyfikacja kierowców

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Scandinavian Touring Car Championship
2011 w Danii
2011 w Szwecji